Брюно́ Белло́н, Бруно Беллон (; 14 марта 1962, Тулон, Франция) — французский футболист, чемпион Европы—1984. Выступал на позиции нападающего.

Биография

Клубная карьера 
Брюно Беллон большую часть карьеры игрока (с 1980 по 1987 годы) выступал за клуб «Монако», с которым становился чемпионом, обладателем кубка и суперкубка Франции. После ухода из «Монако» в 1987 году провёл 2 сезона в «Канне» и один — в «Монпелье». В течение игровой карьеры Беллон получил множество травм, одной из причин которых была привычка футболиста выходить на поле без щитков. В 1990 году Брюно Беллон получил тяжёлую травму, из-за которой был вынужден завершить карьеру футболиста.

Международная карьера 
Брюно Беллон дебютировал в сборной Франции 14 октября 1981 года в отборочном матче к чемпионату мира 1982 против сборной Ирландии. В том же матче Беллон забил и первый гол за национальную команду.. В составе сборной Брюно Беллон принимал участие в чемпионатах мира 1982 (1 матч) и 1986 (4 матча), а также в победном для Франции чемпионате Европы—1984 (3 матча и гол в финале в ворота сборной Испании). В последний раз Беллон выступал за национальную команду 5 февраля 1988 года в товарищеском матче со сборной Марокко.

После ухода из футбола 
Получив травму, Брюно Беллон полтора года передвигался на костылях. Пытался получить деньги от страховой компании как лицо, ставшее нетрудоспособным вследствие производственной травмы, но это ему не удалось из-за неправильно оформленного страхового контракта.

22 февраля 1999 года в Каннах состоялся прощальный матч Брюно Беллона, в котором приняли участие Эрик Кантона, Жан-Пьер Папен, Зинедин Зидан, Фабьен Бартез и другие известные французские футболисты. Матч посетили 11 тысяч человек, а средства, вырученные от продажи билетов, были переданы Беллону.

Статистика 

Итого: 34 матча / 2 гола; 16 побед, 8 ничьих, 10 поражений.

Достижения 
 Чемпион Европы (1): 1984
 Бронзовый призёр чемпионата мира (1): 1986
 Чемпион Франции (1): 1981/1982
 Обладатель кубка Франции (1): 1984/1985
 Обладатель суперкубка Франции (1): 1985
 Вице-чемпион Франции (1): 1983/1984
 Финалист кубка Франции (1): 1983/1984

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Footballdatabase.eu
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Канн»
Игроки ФК «Монпелье»
Чемпионы Европы по футболу